Трилинейная интерполяция — метод многомерной интерполяции в трёхмерном евклидовом пространстве. Линейно аппроксимирует значение функции  в точке , используя известные значения в окружающих точках.

Трилинейная интерполяция часто используется в численном анализе и машинной графике.

Сравнение с линейной и билинейной интерполяцией 

Трилинейная интерполяция является расширением линейной интерполяции, действующей в пространстве с размерностью , и билинейной интерполяции, действующей в пространстве с размерностью , на пространство размерности . Для того чтобы интерполировать значения функции в точке , необходимо знать значения  в 8 смежных точках, окружающих .

Интерполяция действительной функции 

Допустим, требуется интерполировать значение функции  в точке . Пусть даны значения функции  в окружающих точках , где , , , причем , , . Последовательно проводя линейную интерполяцию для каждого измерения, можно получить следующую формулу:

В частности, в единичном кубе ():
 

Интерполяция